ZWG 383.29 — одно из названий следующих галактик:
 NGC 127
 NGC 128